Bessy steht für:
 Bessy (Aube), Gemeinde in Frankreich
 Bessy (Comic), Comicreihe um eine Colliehündin im Wildwest-Milieu
 Bessy (Sängerin) (Bessy Argyraki; * 1957), griechische Pop- und Schlagersängerin 

Bessy ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Frénicle de Bessy (1605?–1675), französischer Mathematiker
 
 Cyril Bessy (* 1986), französischer Straßenradrennfahrer
 Pascal Bessy (* 1956), französischer Sportschütze
 Frédéric Bessy (* 1972), französischer Radrennfahrer

BESSY steht für:
 Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung

Siehe auch:
 Bessi
 Bessie (Begriffsklärung)

Abkürzung